Léogâne (gemeente), een gemeente in Haïti
 Léogâne (arrondissement), een arrondissement in Haïti